Центры по контролю и профилактике заболеваний США (, CDC, ЦКЗ США) — федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Друид Хиллз (Druid Hills, штат Джорджия) рядом с кампусом Университета Эмори и на северо-запад от центра Атланты. 
Его роль заключается в здравоохранении и безопасности с помощью предоставления информации для улучшения решения в области здравоохранения.

История 

В 1946 году в США при Департаменте общественного здоровья (U.S. Public Health Service) было создано подразделение, названное Центром по контролю за эпидемическими заболеваниями (Communicable Disease Center). Центр занимал один из этажей офисного здания в Атланте (штат Джорджия). В то время Джорджия представляла собой очаг заболеваемости малярией в США, и поэтому неудивительно, что основной задачей нового подразделения была эрадикация этого заболевания в стране. В то время CDC выполнял роль, аналогичную советской санэпидстанции — сотрудники ходили по домам и распыляли инсектицид; таким образом с помощью ДДТ было обработано свыше 6,5 млн домов. 
Помимо малярии Центр занимался профилактикой брюшного тифа, наносившего большой ущерб армии США того времени.

Основатель CDC, Джозеф Маунтин, занимал активную позицию в распространении деятельности CDC на решение других актуальных проблем. 
В 1947 году CDC приобрёл 61 тыс. м² у университета Эмори. 
В 1957 подразделение Департамента общественного здоровья, занимавшееся контролем за венерологическими инфекциями (Venereal Disease Division), было интегрировано в CDC. В 1960 году к CDC был присоединён Центр по контролю за туберкулёзом.

В 1963 году CDC создало программу по вакцинопрофилактике населения, позволившую охватить широкие слои населения США прививками против важнейших в то время эпидемических заболеваний, включая, в частности, полиомиелит.

В 1970 году организация была переименована в Центр по контролю за заболеваниями (Center for Disease Control), а своё полное сегодняшнее название CDC получили 27 октября 1992 года, когда Конгресс США дополнил его словом «prevention» (англ. профилактика, предотвращение).

В мае 1994 года CDC признали своё косвенное участие в разработке биологического оружия Ираком. Так, в период с 1984 по 1989 годы эта организация выслала правительству Ирака такие агенты, как ботулотоксин, вирусы лихорадки Западного Нила, возбудителей чумы и лихорадки Денге, которые в дальнейшем использовались руководством Ирака для создания биологического оружия. CDC, как и российский «Вектор», сохраняют в своей лаборатории коллекцию возбудителей натуральной оспы, лихорадки Эбола и других опасных вирусов.

В настоящее время полномочия CDC значительно расширились, охватывая, помимо эпидемически значимых инфекций, хронические заболевания, вопросы инвалидности, профпатологию, проблемы здоровья, связанные с загрязнением окружающей среды и даже угрозы биотерроризма. CDC играет существенную роль в мире в изучении и профилактике патологии новорождённых, лихорадки Западного Нила, ожирения и новейших эпидемических инфекций — таких, как птичий и «свиной» грипп.

В последнее десятилетие агентство играло важную роль в борьбе США с распространением штамма гриппа A/Калифорния/H1N1.

Структура 

 Координационный центр по здравоохранению в аспекте окружающей среды и травматизма (CCEHIP)
 Национальный центр по здравоохранению в аспекте окружающей среды (NCEH)
 Агентство по токсическим веществам и регистрации заболеваний
 Национальный центр по контролю и предупреждению травматизма (NCIPC)
 Координационный центр по информации в здравоохранении (CCHIS)
 Национальный центр маркетинга в здравоохранении (NCHM)
 Национальный центр статистики здравоохранения (NCHS)
 Национальный центр по связям с общественностью в области здравоохранения (NCPHI)
 Координационный центр по пропаганде здорового образа жизни (CCHP)
 Национальный центр по профилактике хронических заболеваний и пропаганде здорового образа жизни (NCCDPHP)
 Координационный центр по инфекционным заболеваниям (CCID)
 Национальный центр по иммунопрофилактике и надзору за респираторными инфекциями (NCIRD)
 Национальный центр по ВИЧ/СПИДу, вирусным гепатитам, ИППП, и профилактике туберкулёза (NCHHSTP)
 Национальный центр по зоонозным, трансмиссивным и кишечным инфекциям (NCZVED)
 Национальный центр по подготовке, выявлению и контролю за инфекционными заболеваниями (NCPDCID)
 Координационный офис по глобальным вопросам здравоохранения (COGH)
 Координационный центр по реагированию на терроризм (COTPER)
 Национальный институт по промышленной безопасности и здоровью (NIOSH)

Руководители 
С июля 2017 года обязанности директора CDC исполняла Бренда Фицджеральд. В январе 2018 года она покинула пост по собственному желанию, в связи с приобретением ей акций одной из крупнейших табачных компаний в мире, что противоречит одной из основных задач CDC — снижению уровня потребления табака.

В марте 2018 на пост руководителя CDC Администрацией президента США была выдвинута кандидатура Роберта Редфилда, профессора института вирусологии человека при медицинской школе университета Мэриленд
Бюджет CDC на 2009 год — 8,8 млрд долларов, штат — около человек.

См. также 
 Здравоохранение в США
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (, ECDC)
 , Великобритания
 , Франция
 , Канада
 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
 Уильям Фейги
 Энтони Фаучи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт CDC
 Официальный сайт CDC (Веб-архив)
 Центры по контролю и профилактике заболеваний
 Центры по контролю над заболеваниями и профилактике, США / Centers for Diseases Control and Prevention (CDC)

Научные институты, основанные в 1946 году
Эпидемиология
Научные институты США
Медицинские организации США